«Росси́йская импе́рия. Проект Леони́да Парфёнова» — документальный сериал производства телекомпании НТВ, в котором представлен современный взгляд на историю российского государства с 1697 по 1917 год. Автор и ведущий — Леонид Парфёнов.

О цикле 
Идея проекта у Парфёнова возникла ещё в конце 1990-х годов. Работы над первыми сериями велись ещё с 1999 года. Изначально первую серию хотели показать в сентябре 2000 года, но произошедший 27 августа пожар на Останкинской телебашне, в ходе которого на неделю прекратилось вещание всех центральных каналов, скорректировал планы телеканала.

Первая серия фильма вышла в эфир НТВ 5 ноября 2000 года, а последняя, 16-я — 31 мая 2003 года. Цикл был приурочен к 300-летию основания Российской империи и к 300-летию со дня основания Санкт-Петербурга. Сериал был впоследствии издан на DVD и VHS. Повтор цикла демонстрировался на НТВ с 17 июля по 29 августа 2004 года в ночной сетке вещания субботы и воскресенья, спустя месяц после увольнения автора и ведущего передачи из телекомпании.

Каждая из 16 частей посвящена периоду правления одного или нескольких монархов от Петра I до Николая II. За время работы над циклом съёмочная группа побывала в 65 городах. Дольше всего она останавливались в городах Германии, откуда происходят русские царицы. В цикле были показаны уникальные места, где прежде никогда не бывала телекамера: «от польской деревни на пути Петра Великого до крыши Эрмитажа». Авторы проекта сознательно отказались от формата «занудной исторической лекции» — через века и границы Парфёнов в свойственной ему манере дерзко обращается непосредственно к материалу, ставшему достоянием истории. Все исторические свидетельства за кадром озвучивали народная артистка России Алла Демидова и тележурналист Елизавета Листова.

Как и в других авторских проектах Леонида Парфёнова, в «Российской империи» широко используются современная на момент выхода компьютерная графика, а также спецэффекты, анимация и виртуальные географические карты.

Телесериал был положительно встречен многими зрителями. В частности, телекритик Арина Бородина отмечала, что проект можно отнести к числу ярких, потому что «ничего подобного и похожего по форме и по стилю ранее на телевидении не было».

Известно о том, что планировалось продолжение цикла под названием «Советская империя» и даже были отсняты некоторые сюжеты (так, одновременно с сюжетом о русско-шведской войне 1808—1809 годов был снят сюжет о советско-финской войне 1939—1940 годов), но в связи с изменившейся редакционной политикой канала НТВ и увольнением Леонида Парфёнова этот проект реализован не был.

Список частей

См. также 
 «История государства Российского»
 Публичная история

Примечания

Ссылки 
 Список серий на сайте Управления продажи лицензионных прав НТВ

Документальные телесериалы России
Телепередачи НТВ
Телепередачи, запущенные в 2000 году
Телепередачи, закрытые в 2003 году
Леонид Парфёнов